
Termin -{EMA}- ima više značenja:

 Evropska medicinska agencija
 Epitelni membranski antigen, protein

Vidi još 
 Ema, ime